Banga Gargżdai (lit. Futbolo Klubas Banga) – litewski klub piłkarski z siedzibą w Gargżdai.

Historia 
Chronologia nazw:
 1955—1956: Žalgiris Gargżdai (lit. Žalgiris Gargždai)
 1957—1962: Nemunas Gargżdai (lit. Nemunas Gargždai)
 1963—1965: Statybininkas (Silikatas) Gargżdai (lit. Statybininkas (Silikatas) Gargždai)
 1966—...: Banga Gargżdai (lit. Banga Gargždai)

Klub piłkarski Žalgiris Gargżdai został założony w 1955 r. i występował w rozgrywkach lokalnych. Do 1966 nazywał się również Nemunas, Statybininkas i Silikatas, po czym przyjął obecną nazwę Banga Gargżdai. W 1990 r. debiutował w drugiej lidze litewskiej (I Lyga), ale spadł do 3 ligi. W następnym roku powrócił do 2 ligi. W sezonie 1993/94 zajął 3 miejsce i zdobył awans do A Lygi, w której występował do 2001. Następnie kontynuował występy w 2 i 3 ligach. W sezonie 2008 klub zajął 3 miejsce, ale przed rozpoczęciem sezonu otrzymał prawo występów w A Lydze, bowiem FBK Kaunas i Atlantas Kłajpeda wycofały się z ligi.

Osiągnięcia 
 A Lyga:
6 miejsce 2009
 Puchar Litwy:
finalista: 2011, 2014, 2019

Bilans ligowy od sezonu 2004

Europejskie puchary

Skład w sezonie 2023 
Stan na 14 stycznia 2023

Trenerzy 
  Fiodoras Finkelis, do 1977 
  Leonardas Lukavičius, ~1995 
  Fabio Lopez, 2007-2008 
  Valdas Ivanauskas, 2008–2009 
  Vytautas Jančiauskas, 2009-2010 
  Arminas Narbekovas, 2009–2013 
  Mindaugas Čepas, 2013 
  Maksim Tiščenko, 2014.
  Vaidas Žutautas, 2015–2016 
  Tomas Tamošauskas, 2017– 3 czerwca 2021
  David Afonso, (3 czerwca 2021–)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 
 Statystyki klubu na klisf.info 

 
Litewskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1966
Gorżdy